Гай Турра́ний () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Тораний (Турраний) — квестор 73 года до н. э., занимавший не позднее 61 года до н. э. должность претора;
 Гай Турраний — претор 44 года до н. э.;
 Гай Турраний — префект Египта в 7—4 годах до н. э., префект анноны в 14—48 годах, потомок предыдущего.